El término Villa Victoria puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes lugares o divisiones administrativas:

En Argentina
 Villa Victoria, residencia de Victoria Ocampo en Mar del Plata (Argentina).

En España 
Villa Victoria, edificio de estilo modernista valenciano en Benicassim (Castellón).

En México
 Villa Victoria, municipio del estado de México.
 Villa Victoria, cabecera municipal de Villa Victoria, en el Estado de México.
 Villa Victoria, cabecera municipal de Chinicuila, en el estado de Michoacán